Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

219e régiment d'infanterie
219e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires